Tsjornomorets Odessa (Oekraïens: Чорноморець Одеса) is een Oekraïense voetbalclub uit Odessa. De naam van de club verwijst naar de Zwarte Zee, waaraan de thuisstad gelegen is. De club staat ook nog steeds bekend onder zijn vroegere Russische naam Tsjernomorets.

Tsjornomorets speelde 22 seizoenen in de hoogste klasse van de Sovjet-Unie. In de Oekraïense competitie speelde de club bijna altijd in de hoogste klasse, op drie seizoenen na. In 2018 degradeerde de club nadat ze een barragewedstrijd verloren tegen tweedeklasser FK Poltava. Echter werd Poltava nog voor de seizoensstart ontbonden waarop Odessa opgevist werd om toch in de hoogste klasse te blijven.

Erelijst 
 USSR Federation Cup
1990
 Oekraïense voetbalbeker
1992, 1994

Naamsveranderingen 
 1936 : opgericht als Dinamo Odessa
 1940 : Pisjtsjevik Odessa
 1941 : Spartak Odessa
 1944 : Pisjtsjevik Odessa
 1953 : Metalloerg Odessa
 1955 : Pisjtsjevik Odessa
 1958 : Tsjernomorets Odessa
 1991 : Tsjornomorets Odesa

In Europa 

Tsjornomorets Odessa speelt sinds 1975 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Europa League (2x)
2013/14, 2014/15
Europacup II (2x)
1992/93, 1994/95
UEFA Cup (6x)
1975/76, 1985/86, 1990/91, 1995/96, 1996/97, 2006/07
Intertoto Cup (1x)
2007

Bekende ex-spelers
 Vladimir Fink
  Vladimir Makarov
  Valeri Porkoejan
  Vitali Sjevtsjenko

Externe links 
 Officiële website

 
Odessa